Анджей Потоцький (?—1572/1575) — польський шляхтич, військовик, хорунжий Кам'янця на Поділлі.
 Анджей Потоцький (1553—1609) — польський шляхтич, кальвініст, батько Станіслава «Ревери» Потоцького.
 Анджей Потоцький (?—1663) — польський шляхтич, військовик, брацлавський воєвода.
 Анджей Потоцький (?—1692) — краківський каштелян, польний гетьман коронний, дідич Станиславова
 Анджей Казімеж Потоцький (1861—1908) — граф, польський політичний діяч, намісник Галичини.

Див. також 
 Єнджей Потоцький
 Потоцький
Сторінки зі списками однофамільців-тезок